White Tiger (englisch für „Weißer Tiger“) oder White Tigers bezeichnet:

 Ruppin White Tigers, eine deutsche Footballmannschaft
 The White Tiger (1987) Roman des Schriftstellers Robert Stuart Nathan
 The White Tiger, Originaltitel von Der weiße Tiger, erster Romans des indischen Schriftstellers Aravind Adiga
 White Tiger (Band), eine US-amerikanische Glam-Metal-Band
 White Tiger (1923), einen US-amerikanischen Film von Tod Browning
 White Tiger (1996), einen kanadisch/US-amerikanischen Film von Richard Martin
 White Tiger (2012), einen russischen Film von Karen Shakhnazarov
 The White Tiger, Originaltitel von Der weiße Tiger (Film), einen US-amerikanischen Film von Ramin Bahrani (2021)
 White Tiger, einen Kampfnamen des russischen Boxers Alexander Wladimirowitsch Powetkin
 White Tiger, einen Charakter in Der ultimative Spider-Man (Fernsehserie)
 White Tigers, ein Team in der Manga- und Anime-Fernsehserie Beyblade